Käringsjön kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Dalarna 
 Käringsjön (Järna socken, Dalarna) - en sjö i Vansbro kommun i Dalarna,  (23,5 ha)
 Käringsjön (Floda socken, Dalarna) - en sjö i Gagnefs kommun i Dalarna,  (59,1 ha)

Halland 
 Käringsjön, Övraby socken - en mosse i Övraby socken, Halmstads kommun i Halland

Härjedalen 
 Käringsjön (Tännäs socken, Härjedalen) - en sjö i Härjedalens kommun i Härjedalen,  (70 ha)
 Käringsjön (Storsjö socken, Härjedalen) - en sjö i Bergs kommun i Härjedalen,  (11,1 ha)

Småland 
 Käringsjön, Småland - en sjö i Gislaveds kommun i Småland,

Södermanland 
 Stora Käringsjön, Södermanland - en sjö i Gnesta kommun i Södermanland,

Uppland 
 Käringsjön (Täby socken, Uppland), - en sjö i Täby kommun i Uppland,   (0,86 ha)
 Käringsjön (Roslags-Kulla socken, Uppland) - en sjö i Österåkers kommun i Uppland, 
 Käringsjön (Hållnäs socken, Uppland) - en sjö i Tierps kommun i Uppland,  (4,94 ha)

Västergötland 
 Stora Käringsjön, Västergötland - en sjö i Alingsås kommun i Västergötland,

Västmanland 
 Käringsjön (Munktorps socken, Västmanland) - en sjö i Köpings kommun i Västmanland, 
 Käringsjön (Gunnilbo socken, Västmanland),

Se även
Käringasjön
Käringesjön
Käringtjärn
Käringträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn